Romblon est aux Philippines :
 une municipalité : la ville de Romblon,
 une province : la province de Romblon,
 une île : l'île de Romblon.